Ernst Röhrig ist der Name folgender Personen:

* Ernst Röhrig (Forstwissenschaftler) (1921–2020), deutscher Forstwissenschaftler
 Ernst Röhrig (Fußballspieler) (1940–2002), deutscher Fußballspieler